Adeodato – nome proprio di persona maschile
 Adeodato – figlio di Sant'Agostino
 Adeodato – scultore pisano
 Adeodato di Canterbury- vescovo britannico
 Adeodato di Cosma – scultore italiano
 Adeodato Maria da Venezia – monaco e letterato italiano

Pagine correlate
 Papa Adeodato